Пильгер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пильгер, Ганс (1888—1953) — посол нацистской Германии в Афганистане. 
 Пильгер, Роберт Кнуд Фридрих (1876—1953) — немецкий ботаник.
 Пильгер, Фёдор Васильевич (1760—1828) — ветеринарный врач, профессор кафедры скотолечения медицинского факультета Харьковского университета.

См. также 
 Пильгерстан (Пилигримовый стан) — двухвалковый трубопрокатный стан для периодической прокатки труб в валках с переменным калибром.